Unitas puede referirse a:
Unidad en latín; 
El lema del Imperio frente al Pontificado (cuyo lema era libertas) durante los enfrentamientos de los dos poderes universales en la Edad Media, especialmente en Italia (güelfos y gibelinos); 
Hermandad de Moravia o Unitas fratrum (desde el siglo XV); 
Liga Católica por la Unidad de los Cristianos, Unitas (1913), fundada en Inglaterra, formada por católicos y anglicanos que desean la reconciliación de ambas ramas del cristianismo;
 Humani generis unitas, encíclica proyectada por el Papa Pío XI (1939);
 Bancor o unitas, distintos nombres propuestos para una unidad monetaria mundial durante los acuerdos de Bretton Woods (1944), que no llegó a implantarse; 
UNITAS, ejercicios navales de la Armada de los Estados Unidos con otras armadas americanas; 
Johnny Unitas (1933 - 2002), jugador de fútbol americano; o
 (306) Unitas, un asteroide del cinturón de asteroides.

Notas